Franciaország
Saussay, település Eure-et-Loir megyében
Saussay, település Seine-Maritime megyében